Carl Wilson – calciatore britannico 
Carl Wilson – musicista statunitense 
Carl Wilson – album del suddetto musicista